Magyar Munkáspárt (korábban Munkáspárt, Magyar Kommunista Munkáspárt) 1989–)
 Magyarországi Munkáspárt 2006
 Ausztrál Munkáspárt (Australian Labor Party)
 Skót Munkáspárt (Scottish Labour)
 Munkáspárt (Egyesült Királyság) (Labour Party)
Munkáspárt (Litvánia) (Darbo partija)
 Munkáspárt (Málta) (Partit Laburista)
 Munkáspárt (Norvégia) (Arbeiderpartiet)
 Munkáspárt (Franciaország) Parti des travailleurs
 Munkáspárt (Írország)